

Anno 
 1113 – (MCXIII in numeri romani) è un anno dell'XII secolo
 1113 a.C.

Matematica 
 1113 – numero naturale

Astronomia 
 1113 Katja – asteroide della fascia principale del sistema solare